Принцип искључења се може односити на:
 Принцип искључења, епистемолошки принцип у филозофији
 У економији, принцип искључења гласи власник приватног добра може да искључи друге од његовог коришћења ако не плате.
 Паулијев принцип искључења, принцип у квантној механици